Gåsharu kan syfta på följande platser:

Finland 

 Gåsharu (vid Brunskär, Korpo), Åboland, 
 Gåsharu (vid Jurmo, Korpo), Åboland, 
 Gåsharu, Nagu, Åboland, 
 Gåsharu, Kimitoön, Åboland,

Se även
Gåsharun
Gåshäran
Gåsharan

Robotskapade Finlandförgreningar